Nepal kan syfta på:

Nepal – en republik i Asien
Kungariket Nepal – kungarike i Asien åren 1768-2008
Madhav Kumar Nepal (1953–), Nepals premiärminister mellan maj 2009 och februari 2011
Stornepal – idéer om att expandera Nepals territorium
Nepal (musikgrupp) – argentinskt thrashmetalband